

Жанаконис — село, Аральський район, Кизилординська область
 Жанаконис — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Жанаконис — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Жанаконис — село, Келеський район, Туркестанська область
 Жанаконис — село, Сиримський район, Західно-Казахстанська область